Suzuki se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ken-ichiro Suzuki
 Kazu-Michi Suzuki
 Toshiyuki Suzuki